Konieczny ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Konieczny (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Hans-Peter Konieczny, Helfer der Baader-Meinhof-Gruppe, 1972 Zeuge der Polizei 
 Herbert Konieczny (* 1931), deutscher Fußballspieler
 Lars Konieczny (* 1962), deutscher Kognitionswissenschaftler
 Marian Konieczny (1930–2017), polnischer Bildhauer und Hochschulrektor
 Siegfried Konieczny (1959–2019), deutscher Politiker (Die Linke)
 Tomasz Konieczny (* 1972), polnischer Sänger 
 Zygmunt Konieczny (* 1937), polnischer Komponist

Siehe auch:

 Konietzny
 Konečný
 Konetzni
 Konieczna